CSR (od ang. corporate social responsibility)
 CSR (od ang. central serous retinopathy)
 ČSR (od czes. i słow. Československá republika)
 ČSR (od czes. i słow. Česká socialistická republika)